

Актума — село, Єскельдинський район, Жетисуська область
 Актума — село, Саркандський район, Жетисуська область